Esquipulas (Chiquimula), een gemeente in het Guatemalteekse departement Chiquimula
Esquipulas Palo Gordo, een gemeente in het Guatemalteekse departement San Marcos
Esquipulas del Norte, een gemeente in het Hondurese departement Olancho
Esquipulas (Nicaragua), een gemeente in het Nicaraguaanse departement Matagalpa